Optimus est le superlatif du mot latin  qui veut dire bien,  signifie donc meilleur en français.

Le nom Optimus peut également désigner :
 , un opérateur de téléphonie mobile portugais ;
 Optimus Alive!, festival de musique portugais sponsorisé par Optimus ;
 Optimus, un prototype de clavier informatique utilisant la technologie OLED ;
 Optimus Prime, personnage des séries  et du film du même nom.
 Optimus de NVidia une technologie de NVidia visant à rendre transparent l'utilisation du GPU ou du CPU.